Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Akron 1975, facente parte del Virginia Slims Circuit 1975, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Margaret Court 6-4, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Chris Evert (Campionessa)
 Margaret Court (finale)
 Ol'ga Morozova (semifinali)
 Kerry Melville (primo turno)

 Virginia Wade (semifinali)
 Nancy Gunter (quarti di finale)
 Julie Heldman (quarti di finale)
 Françoise Dürr (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Akron 1975